Radio Contact heeft meerdere betekenissen:

Radio Contact (België) - Radiostation in België.
Radio Contact (Nijmegen) - Radiostation in Nijmegen en omgeving.